Deux classes se réfèrent à classe Drake :
 La classe Drake est une classe de croiseurs construits avant la Première Guerre mondiale pour la Royal Navy ;
 La classe Drake est une classe d'unités dans l'univers de fiction Gundam SEED.